Barbaturex  es un género extinto de lagarto iguaniano herbívoro de gran tamaño del Eoceno de lo que ahora es Birmania; encontrado en la formación Pondaung. Solo abarca a una especie, Barbaturex morrisoni, la cual es conocida a partir de varios huesos dentarios parciales (que forman las mandíbulas inferiores) y un par fusionado de huesos frontales, que forman la parte superior del cráneo. Basándose en el tamaño de estos huesos, se estima que Barbaturex morrisoni medía cerca de un metro de longitud desde el hocico hasta la cloaca, y posiblemente más de 1,8 metros incluyendo la cola. La especie Barbaturex morrisoni recibió su nombre del vocalista de la agrupación The Doors, Jim Morrison, haciendo referencia a su epíteto de "el rey lagarto". Por su parte, el nombre del género es una combinación de las palabras latinas barbatus y rex, que significan "rey barbado", en alusión a los bordes a lo largo de su mandíbula y el gran tamaño del lagarto.

Filogenia 
Barbaturex pertenece a un grupo de lagartos conocido como Iguania, representado por las iguanas, camaleones y los agámidos. Pertenece a un clado o agrupamiento evolutivo de iguanianos denominado Acrodonta. Como otros miembros de Acrodonta, Barbaturex tenía una dentición acrodonta en la parte posterior de sus mandíbulas, lo que significa que los dientes estaban completamente fusionados con el hueso mandibular, y una dentición pleurodonta en el frente de las mismas, que implica que los dientes estaban fusionados con la superficie interna del hueso mandibular. Un análisis filogenético publicado con la descripción inicial situó a Barbaturex como el taxón hermano o el pariente más cercano del grupo Uromasticinae, el cual incluye al actual Uromastyx, un género de lagartos herbívoros de cráneo corto. A continuación se muestra un cladograma con las relaciones de Barbaturex con respecto a otros miembros de Acrodonta:

Referencias 

Iguania
Reptiles extintos
Fósiles del Eoceno
Fósiles de Asia